Aleksy Komnen (zm. 1142) – współcesarz bizantysjki
 Aleksy I Komnen (1048–1118) – cesarz bizantyjski
 Aleksy II Komnen (1167–1183) – cesarz bizantyjski
 Aleksy I Wielki Komnen (1182–1222) – cesarz Trapezuntu
 Aleksy III Komnen (1338–1390) – cesarz Trapezuntu